Ford Courier (Ameryka Północna) – średniej wielkości dostawczy pickup produkowany na rynek amerykański w latach 1971–1985
 Ford Courier (Australia) – średniej wielkości dostawczy pickup produkowany na rynek australijski w latach 1985–2007
 Ford Courier (Europa) – miejski samochód dostawczy produkowany na rynek europejski w latach 1991–2002 i południowoamerykański w latach 1998–2013

Inne 
 Ford Courier Delivery – osobowo-dostawczy samochód produkowany na rynek amerykański w latach 1952–1960
 Ford Tourneo Courier – miejski samochód dostawczy produkowany na rynek europejski od 2014 roku
 Ford Transit Courier – miejski kombivan produkowany na rynek europejski od 2014 roku